Samuel Turner ist der Name folgender Personen:

 Samuel Turner (Diplomat) (1759–1802), britischer Offizier der Ostindischen Kompanie
 Samuel Turner (Bergsteiger) (1869–1929), englischer Bergsteiger